AX, eller ax, kan syfta på:

 Ax (blomställning) – en typ av blomställning
 Småax – en specialiserad form av blomställning som finns hos gräs
 Citroën AX – en bilmodell
 .ax – toppdomän för Åland
 Ax – landskod enligt ISO 3166 för Åland
 Microsoft Dynamics AX – ett affärssystem
 Ax – utskjutande del på en nyckel

Personer 
 Göran Ax (1943–2018), svensk flygare
 Simon Ax (1983–), svensk snowboardåkare